Montičelo ima više značenja:
 Montiselo
 Montičelo (Areco)
 Montičelo (Kazerta)
 Montičelo (Komo)
 Montičelo (Kozenca)
 Montičelo (Gorica)
 Montičelo (Leko)
 Montičelo (Milano)
 Montičelo (Modena)
 Montičelo (Novara)
 Montičelo (Padova)
 Montičelo (Parma)
 Montičelo (Peruđa)
 Montičelo (Rim)
 Montičelo (Vičenca)